Redeeming Love (1916), een Amerikaanse film van William Desmond Taylor
Redeeming Love (2022), een Amerikaanse film van D.J. Caruso
Bevrijdende Liefde (Engelse titel: Redeeming Love), een roman uit 1991 van Francine Rivers